Маньки́ — село в складі міста Слов'янськ Донецької області, України. Не має статусу окремого населеного пункту, підпорядковане Слов'янській міській раді.

Історія 
Засноване під час масової колективізації в СРСР у 1930-х роках як одне з відділень радгоспу «Червоний Молочар».

На німецькій карті серпня 1942 року позначене як совх. Кр. Молочар. 

У селі виникло дві вулиці, які забудовані типовими двоквартирними домами.

Загальна інформація 

У селі є дві вулиці: Сонячна і Польова. Поштовий індекс: 84101.

У 2016 році село Маньки приєднали до мікрорайону Черевківка міста Слов'янськ.

У селі діє фермерське господарство «Маньки».

Магазин відсутній. Раз на тиждень приїжджає вантажівка з продуктами.

Поруч протікає річка Сорищі.
Місцевості Слов'янська